Prazeres è un toponimo portoghese che può riferirsi a:

 Prazeres, freguesia del comune di Calheta, Portogallo
 Prazeres, freguesia del comune di Lisbona, Portogallo